Bel – starożytne bóstwo semickie
 bel – logarytmiczna jednostka miary wielkości ilorazowych